Zilja je lahko:

 Zilja, reka - desni pritok Drave
 Ziljska dolina, dolina ob reki Zilji v Avstriji
 Ziljske Alpe, gorska skupina med Dravo in Ziljo
 Ziljska partizanska četa
 Ziljica, pritok Zilje